Jankov est un toponyme qui peut désigner :

Jankov, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Jankov, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Jankov, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie